Мустафа Зейдан Халили (; ) — шведский футболист, полузащитник клуба «Сириус».

Клубная карьера 
Является воспитанником клуба «Хёгаборг». В его составе 10 августа 2013 года в возрасте 15 лет дебютировал в матче второго шведского дивизиона с «Дальсторпом», появившись на поле на 67-й минуте встречи. В марте 2014 года заключил контракт с английской «Астон Виллой», к которой присоединился летом. В клубе из Бирмингема он провёл два года, выступая за юношеские команды.

В марте 2016 года Зейдан вернулся в Швецию, подписав трёхлетний контракт с «Хельсингборгом». 24 июля во встрече с «Хеккеном» дебютировал в чемпионате Швеции, появившись на поле на 84-й минуте вместо Мэттью Русике Параллельно также выступал за команду академии клуба во втором дивизионе.

В августе 2017 года перешёл в «Сюрианску». Проведя за клуб 13 матчей и забив 1 гол, в ноябре того же года перешёл в «Броммапойкарну», заключив контракт на четыре года. За столичный клуб Зейдан провёл 15 матчей в Алльсвенскане. По итогам сезона «Броммапойкарна» заняла 14-ю строчку в турнирной таблице и по результатам стыковых матчей вылетела в Суперэттан.

Перед началом сезона 2019 года по однолетнему соглашению перешёл во «Фрей». По окончании контракта присоединился к «Йёнчёпингс Сёдре», заключив контракт на два года.

10 июля 2021 года стал игроком «Сириуса». Дебютировал за клуб 19 июля в игре очередного тура чемпионата страны с «Юргорденом», заменив в перерыве Юкию Сугиту.

Личная жизнь 
Двоюродные братья Мустафы, Имад и Абдул Халили, также профессиональные футболисты.

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
Профиль игрока на официальном сайте «Сириуса»

Футболисты Швеции
Игроки ФК «Хельсингборг»
Игроки ФК «Броммапойкарна»
Игроки ФК «Фрей»
Игроки ФК «Йёнчёпингс Сёдра»
Игроки ФК «Сириус»